Münster steht für:
 Münster (Kirche), Namensbestandteil bestimmter großer Kirchengebäude (siehe auch Dom (Bauwerk))
 Münster (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Das Münster, Zeitschrift für christliche Kunst und Kunstwissenschaft
 Münster, deutsche Form von Munsterkäse, siehe Munster (Käse)

Münster ist der Name folgender Adelsgeschlechter:
 Münster (westfälisches Adelsgeschlecht), altes hochfreies westfälisches Adelsgeschlecht
 Münster (fränkisches Adelsgeschlecht), fränkisches reichsritterschaftliches Adelsgeschlecht
 Münster (westfälisch-kurländisches Adelsgeschlecht), westfälisches-kurländisches Adelsgeschlecht
 Münster (Reichsadel), briefadliges Geschlecht, das 1660 in den Reichsadelsstand erhoben wurde

Münster bzw. Muenster ist der Name folgender Orte:

Städte, Gemeinden:
 Münster, kreisfreie Stadt in Nordrhein-Westfalen
 Münster (Hessen), Gemeinde im Landkreis Darmstadt-Dieburg, Hessen
 Münster (Lech), Gemeinde im Landkreis Donau-Ries, Bayern
 Münster (Tirol), Gemeinde im Bezirk Kufstein in Tirol
 Muenster (Texas), Stadt im Cooke County in Texas, USA
 Muenster (Saskatchewan), Gemeinde in Saskatchewan, Kanada
 Beromünster, bis 1934 Münster LU, Gemeinde im Kanton Luzern

Gemeindeteile:
 in Baden-Württemberg
 Münster (Creglingen), Ortsteil der Stadt Creglingen, Main-Tauber-Kreis
 Münster (Gaildorf), Ortsteil der Stadt Gaildorf im Landkreis Schwäbisch Hall
 Münster (Schwarzwald), abgegangene Bergbaustadt auf dem Gebiet der Gemeinde Münstertal/Schwarzwald
 Münster (Stuttgart), Stadtbezirk von Stuttgart
 in Bayern
 Münster (Egmating), Ortsteil der Gemeinde Egmating, Landkreis Ebersberg
 Münster (Eußenheim), Ortsteil der Gemeinde Eußenheim, Landkreis Main-Spessart
 Münster (Hof), Ortsteil der Stadt Hof (Saale) Landkreis Hof
 Münster (Mickhausen), Ortsteil der Gemeinde Mickhausen, Landkreis Augsburg
 Münster (Rottenburg an der Laaber), Ortsteil der Stadt Rottenburg an der Laaber, Landkreis Landshut
 Münster (Steinach), Ortsteil der Gemeinde Steinach, Landkreis Straubing-Bogen
 Münster (Wurmsham), Ortsteil der Gemeinde Wurmsham, Landkreis Landshut
 in Hessen
 Münster (Butzbach), Ortsteil der Stadt Butzbach, Wetteraukreis
 Münster (Kelkheim), Ortsteil der Stadt Kelkheim im Main-Taunus-Kreis
 Münster (Laubach), Ortsteil der Gemeinde Laubach, Landkreis Gießen
 Münster (Selters), Ortsteil der Gemeinde Selters (Taunus), Landkreis Limburg-Weilburg
 in Rheinland-Pfalz
 Bad Münster am Stein-Ebernburg, Ortsteil der Stadt Bad Kreuznach, Landkreis Bad Kreuznach
 Münster bei Bingerbrück, Ortsteil der Ortsgemeinde Münster-Sarmsheim im Landkreis Mainz-Bingen
 in der Schweiz
 Münster VS, Ort in der Gemeinde Goms, Hauptort des Bezirkes Goms im Kanton Wallis

Exonyme:
 in der Schweiz
 Moutier, Gemeinde im Berner Jura, Kanton Bern
 Müstair, Dorf im Münstertal, heute politische Gemeinde Val Müstair, Kanton Graubünden
 in Frankreich
 Munster (Haut-Rhin), Stadt im Département Haut-Rhin (Münster im Elsass)
 Munster (Moselle), Gemeinde im Département Moselle
historisch:
 Landkreis Münster, historischer Landkreis
 Hochstift Münster, historisches Territorium
 Erbfürstentum Münster, aus dem Hochstift Münster hervorgegangenes historisches Territorium
sowie:
 Bistum Münster, Diözese der katholischen Kirche
 Regierungsbezirk Münster des Landes Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Munster
 Münzer
 Münstertal
 Münsterer